Байшуйцзян (приток Байлунцзяна) — река в китайской провинции Ганьсу
 Байшуйцзян — река в китайской провинции Юньнань